Pleurat  (en llatí Pleuratus, en grec antic |Πλεύρατος) fou un príncep il·liri germà del rei Gentius d'Il·líria, que va regnar del 180 aC al 168 aC. El nom de Pleurat l'hi dona Polibi però Titus Livi l'anomena com a Plator.

Va ser executat per ordre de Gentius, perquè aquest rei es volia casar amb una filla de Monunius que havia estat promesa al seu germà, segons diuen Polibi i Titus Livi.

Referències 

Reis il·liris